Gorgone
Gorgona (otok)
Gorgona (umjetnička skupina)